Harvard College Observatory, observatori astronòmic de la Universitat Harvard
 HCO també és la fórmula empírica del grup carbonil terminal, format per un àtom d'hidrogen (H), un de carboni (C) i un d'oxigen (O)